Рекітова () — комуна в Румунії, у повіті Хунедоара.
 Рекітова () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Адміністративний центр комуни Рекітова.
 Рекітова () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Адміністративно підпорядковується місту Оравіца.